Эммануель Ягр (; ) — ганский футболист, нападающий клуба «Алай».

Биография 
Воспитанник академии ганского клуба «Кристал Пэлас». В 2017 году присоединился к грузинской «Гурии», в составе которой играл в низших лигах страны. С 2021 год — игрок киргизкой команды «Алай». Вместе с командой принял участие трёх матчах группового этапа Кубка АФК 2021 года. По состоянию на 28 октября 2022 года является лучшим бомбардиром чемпионата Киргизии сезона 2022 года.

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Алай»